Victor Ndip (Yaoundé, 18 de agosto de 1967) é um ex-futebolista profissional camaronês, defensor, disputou a Copa do Mundo de 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990